Ippi kan syfta på:

 Ippi (mobiltelefon) – en mobiltelefon utvecklad av det svenska företaget In View
 IPPI –  en utbildningsinstitution i Iran, se Iran Polymer and Petrochemical Institute